Timoteo peut désigner :

Prénom 
 Timoteo Ascensi, cardinal italien ;
 Timoteo della Vite, peintre italien ;
 Timoteo Giaccardo, prêtre italien.

Patronyme 
 Sabine Timoteo, actrice suisse.

Divers 
 Timóteo, municipalité brésilienne.